

Città

Colombia 
 Buenavista, comune del dipartimento di Boyacá
 Buenavista, comune del dipartimento di Córdoba
 Buenavista, comune del dipartimento di Quindío
 Buenavista, comune del dipartimento di Sucre

Costa Rica 
 Buenavista, distretto del cantone di Guatuso
 Buenavista, distretto del cantone di San Carlos

Filippine 
 Buenavista, municipalità della provincia di Agusan del Norte
 Buenavista, municipalità della provincia di Bohol
 Buenavista, municipalità della provincia di Guimaras
 Buenavista, municipalità della provincia di Marinduque
 Buenavista, municipalità della provincia di Quezon

Messico 
 Buenavista, municipalità dello stato di Michoacán

Spagna 
 Buenavista, comune della provincia di Salamanca
 Buenavista del Norte, comune della provincia di Santa Cruz de Tenerife
 Buenavista de Valdavia, comune della provincia di Palencia

Laghi 
 Buenavista, lago della Florida negli Stati Uniti d'America

Pagine correlate 
 Buena Vista